Rossiter (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 James Rossiter (1983), Engels autocoureur
 Jordan Rossiter (1997), Engels voetballer